Valentino (1951), film uit 1951 met Eleanor Parker, Richard Carlson, Patricia Medina en Joseph Calleia
Valentino (1977), een biografische film uit 1977 over Rudolph Valentino
Valentino (2013), een Nederlandse film uit 2013, geregisseerd door Remy van Heugten
Valentino, Italiaans modehuis
Valentino, Nederlands jeugdboek

Personen 
De Italiaans-Amerikaanse filmacteur Rudolph Valentino (1895-1926)
De Nederlandse musicus Valentin Vasi
De Italiaanse motorcoureur Valentino Rossi
De Italiaanse modeontwerper Valentino Garavani